Carry kan syfta:

 Carry-flagga –  en bit (flagga) i processorns statusregister som används för att markera att en addition har genererat en "minnessiffra" eller att en subtraktion har tvingats "låna"
 Carry-le-Rouet – en kommun i Frankrike